Die American League Division Series 2012 (ALDS) im Baseball fand zwischen dem 6. und dem 12. Oktober 2012 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2012. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2012 gegeneinander antreten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien, an denen die Sieger der drei Divisionen der American League sowie der Gewinner des Wildcard-Games teilnahmen. Die Serie wurde nicht mehr im Modus 2-2-1, sprich das besser gesetzte Team hat in den Spielen 1, 2 und 5 Heimrecht, sondern im Modus 2-3 gespielt. Somit hatte das bessere Team Heimrecht in den Spielen 3, 4 und 5.

Die Paarungen lauteten:

 New York Yankees (Sieger der East Division, 95-67) gegen Baltimore Orioles (Zweiter WC Gewinner AL, 93-69)
 Oakland Athletics (Sieger West Division, 94-68) gegen Detroit Tigers (Sieger der Central Division, 88-74)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 

Die Postseason 2012 hatte sich wie folgt entwickelt.

Ergebnisübersicht

Detroit Tigers gegen Oakland Athletics

Baltimore Orioles gegen New York Yankees

Detroit Tigers gegen Oakland Athletics

Spiel 1, 6. Oktober 
18:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 2, 7. Oktober 
12:00 EDT, Comerica Park in Detroit, Michigan

Spiel 3, 9. Oktober 
21:00 EDT, Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 4, 10. Oktober 
21:30 EDT, Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland, Kalifornien

Spiel 5, 11. Oktober 
20:30 EDT, Oakland-Alameda County Coliseum in Oakland, Kalifornien

Zusammenfassung der Ergebnisse 
ALDS 2012 (3-2): Detroit Tigers besiegen Oakland Athletics

Zuschauer insgesamt: 193.875  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 38.775

Baltimore Orioles gegen New York Yankees

Spiel 1, 7. Oktober 
18:00 EDT, Oriole Park at Camden Yards in Baltimore, Maryland

Spiel 2, 8. Oktober 
20:00 EDT, Oriole Park at Camden Yards in Baltimore, Maryland

Spiel 3, 10. Oktober 
19:30 EDT, Yankee Stadium in New York City

Spiel 4, 11. Oktober 
19:30 EDT, Yankee Stadium in New York City

Spiel 5, 12. Oktober 
17:00 EDT, Yankee Stadium in New York City

Zusammenfassung der Ergebnisse 
ALDS 2012 (3–2): New York Yankees besiegen Baltimore Orioles

Zuschauer insgesamt: 242.907  Durchschnittliche Zuschauerzahl: 48.581

Einzelnachweise 

2012
Baseball 2012
Baltimore Orioles
Detroit Tigers
New York Yankees
Oakland Athletics
Sportveranstaltung in Detroit
Sportveranstaltung in Oakland
Sportveranstaltung in Baltimore
Sportveranstaltung in der Bronx